Гаврилю́к — українське прізвище.

 Гаврилюк Андрій Петрович (1980—2015) — старший сержант Збройних сил України, позивний «Бур», захисник донецького аеропорту.
 Гаврилюк Анатолій Петрович
 Гаврилюк Анатолій Петрович ( 1954) — церковний діяч, президент Об'єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія).
 Гаврилюк Анатолій Петрович (1980—2014) — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилюк Василь Васильович ( 1970) — народний депутат України IV скликання.
 Гаврилюк Василь Володимирович (* 1991) — український футболіст, що виступає на позиції захисника.
 Гаврилюк Василь Григорович — український педагог, Заслужений вчитель України, викладач географії та економіки у Львівському фізико-математичному ліцеї.
 Гаврилюк Володимир Іванович ( 1954) — генерал-майор міліції України, почесний президент футбольного клубу «Динамо» (Хмельницький).
 Гаврилюк Володимир Семенович (1904 —2000)  — український поет і художник.
 Гаврилюк Віктор Степанович (1911–1994) — український фізико-географ, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Гаврилюк Віталій Валерійович — український хокеїст, нападник.
 Гаврилюк Ганна Пилипівна (1918 — ?) — українська радянська діячка, лікар-педіатр. Депутат Верховної Ради СРСР 4-го скликання.
 Гаврилюк Іван Климентійович (1904—1981) — повний кавалер ордена Слави.
 Гаврилюк Іван Михайлович — український художник-графік, ілюстратор.
 Гаврилюк Іван Ярославович — український актор, народний депутат України IV скликання.
 Гаврилюк Ігор Богданович — оперний та естрадний співак, артист.
 Гаврилюк Ігор Володимирович (1984—2015) — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилюк Ігор Євгенович (1978—2022) — сержант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Почесний громадянин міста Тернополя (посмертно).
 Гаврилюк Ігор Іванович — член першого Крайового Проводу Руху, делегат установчого з'їзду Руху.
 Гаврилюк Ілько Дмитрович (1881—1947) — письменник, педагог.
 Гаврилюк Йосип Федорович — український журналіст, поет, публіцист, краєзнавець.
 Гаврилюк Лариса Олексіївна ( 1953) — український історик, дослідниця історії науки і техніки, краєзнавець.
 Гаврилюк Лідія Василівна (1902-?)  — українська радянська діячка, вчителька Тростянецької середньої школи Тростянецького району Вінницької області. Депутат Верховної Ради УРСР 2-го скликання.
 Гаврилюк Микола Васильович (* 1954) — новатор виробництва, слюсар-ремонтник. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання.
 Гаврилюк Микола Григорович (1922—1983) — радянський футболіст, півзахисник, відомий завдяки виступам у складі київського «Динамо».
 Гаврилюк Микола Миколайович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилюк Михайло Віталійович ( 1979) — козак 4-ї сотні Євромайдану, народний депутат України (VIII скликання).
 Гаврилюк Михайло Богданович (* 1999) — український легкоатлет, який спеціалізується в метанні молота.
 Гаврилюк Михайло Олександрович (1932—2006) — український учений, фахівець у галузі інформаційно-вимірювальної техніки, ректор Львівської політехніки у 1971—1991 роках.
 Гаврилюк Надія Іванівна — українська поетеса, літературознавець.
 Гаврилюк Надія Оксентіївна — український археолог, доктор історичних наук.
 Гаврилюк Ніна Василівна — російська лижниця, олімпійська чемпіонка.
 Гаврилюк Олег Григорович — український виконавець російського шансону; народний артист України (2013).
 Гаврилюк Олег Миколайович — завідувач відділу давньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею, дослідник історії Тернопільщини.
 Гаврилюк Олександр Миколайович (* 1984) — український і австралійський піаніст.
 Гаврилюк Олександр Якимович — український письменник.
 Гаврилюк Олександра Євгенівна (1936—1998) — ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці. Член ЦК КПУ у 1966—1971 р.
 Гаврилюк Олексій Юхимович (1923 — ?) — український радянський діяч, секретар Чернівецького обкому КПУ. Кандидат історичних наук.
 Гаврилюк Павло Валерійович — старший лейтенант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилюк Павло Леонідович — спеціаліст в галузі патристики, філософії релігії, а також сучасного православного богослов'я, диякон Православної Церкви в Америці
 Гаврилюк Петро Іванович (1952) — український актор, педагог, телережисер.
 Гаврилюк Роман Васильович ( 1990) — український футболіст.
 Гаврилюк Роман Володимирович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гаврилюк Світлана Віталіївна (* 1962) — професор, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України.
 Гаврилюк Сергій Вікторович (1985—2015) — старший солдат, учасник російсько-української війни.
 Гаврилюк Сергій Євгенович (1991—2014) — старший солдат, учасник російсько-української війни, оборонець Савур-могили.
 Гаврилюк Тамара Михайлівна ( 1995) — українська легкоатлетка.
 Гаврилюк Федір Якович (1907—1997) — доктор сільськогосподарських наук (1954), професор (1955).
 Гаврилюк Юрій Іванович ( 1964) — український письменник, історик, публіцист.
 Гаврилюк Юрій — радянський український актор театру і кіно.
 Гаврилюк Юхим Семенович (1902—1972) — український скульптор-керамік, художник по порцеляні.
 Гаврилюк Ярослав Дмитрович — радянський та український актор.
 Гаврилюк Ярослав Олександрович (1998—2022) — солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк